Il existe plusieurs familles de Laborde distinctes.

Famille de Laborde (Béarn)

Famille de Laborde-Lassale (Landes de Gascogne) 

Famille de la noblesse française subsistante originaire des Landes en Gascogne.

Elle a été anoblie en 1696 par décharge de franc-fief.

Armes : Écartelé au 1 et 4 d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'un lion du même, au 2 et 3 de gueules à 3 pommes de pin d'or

Famille de Laborde-Noguez (Pays basque) 

Famille de la noblesse française subsistante originaire de Bayonne.

Elle a été anoblie en 1750 par l'exercice d'une charge de secrétaire du roi.

Armes : D'argent à un arbre de sinople sur un tertre de sable, supporté de 2 lions de gueules et soutenu d'un croissant d'azur

Famille de Laborde de Monpezat (Béarn)

Notes et références